Nationale Deutsche Tennismeisterschaften der Damen 2011 — 40-й розыгрыш ежегодного показательного теннисного турнира среди женщин, проводящегося в Биберахе-на-Рисе и являющегося частью календаря соревнований немецкой теннисной федерации.

В 2011 году турнир прошёл с 10 по 17 декабря. Соревнование традиционно пришлось на межсезонный период протура.

Посев 
Восьмёрка сеянных начинает турнир со второго раунда.

  Анника Бек (Полуфинал)
  Дина Пфиценмайер (Титул)
  Карина Виттхёфт (Полуфинал)
  Кристина Шаховец (Второй раунд)

<ol start="5">
  Анна Клазен (Четвертьфинал)
  Ванесса Хенке (Второй раунд)
  Катарина Ленерт (Четвертьфинал)
  Ким-Алице Грайдек (Второй раунд, отказ)

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

См. также 
 Немецкий национальный теннисный чемпионат

 Клубный чемпионат Германии по теннису среди женщин 2011

Ссылки 
 Официальный сайт  

Германия
Теннис
Декабрь 2011 года
2011